Brunnskärskobbarna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 33 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors. 

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 240 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Brunnskärskobbarna.

Klimat 
Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö